Ci si può riferire alle seguenti vetture di produzione Lancia:

Lancia Delta HF 4WD
Lancia Delta HF Integrale